Tlumačov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tlumačov, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín
Tlumačov, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň